Те́йтель (טייטל; ) — еврейская фамилия:
 Тейтель, Ариэль Дан () (1958, Буэнос-Айрес) — американский ревматолог.
 Тейтель, Владимир Михайлович (1903—1945) — советский архитектор.
 Тейтель, Симон () (1928, Буэнос-Айрес — американский экономист. Профессор.
 Тейтель, Яков Львович (1850—1939) — российский юрист и еврейский общественный деятель.